Bartrum est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1885–1949), géologue néo-zélandais ;
 Mike Bartrum (né en 1970), joueur de football américain ;
 Peter Bartrum (1907–2008), généalogiste britannique.

Notes et références 

Patronyme anglais